Махно́вський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Махновський Геннадій Абрамович (нар. 1952) — український тренер з бадмінтону, заслужений тренер України (1999).
 Махновський Костянтин Михайлович (нар. 1989) — український футболіст, воротар донецького «Олімпіка».
 Махновський Михайло Геннадійович (нар. 2000) — український бадмінтоніст.